Tien geboden, tien religieuze leefregels
 Dekaloog, een Poolse dramaserie